Arville puede referirse a:

En Bélgica 
 Arville (C.P. 6870), localidad de la comuna de Saint-Hubert.

En Francia 
 Arville (C.P. 41005), comuna de Loir y Cher.
 Arville (C.P. 77009), comuna de Sena y Marne.